Поим — топоним в России:

 Поим — село в Кувандыкском районе Оренбургской области.
 Поим — село в Белинском районе Пензенской области.
 Поим — река, приток Вороны; протекает в Пензенской области.